Miriam, prénom féminin, variante de Myriam ;
 miriam, une langue papoue plus connue sous le nom de meriam ;
 MIRIAM, un standard informatique, abréviation de  ;
 (102) Miriam, un astéroïde de la ceinture principale.

Voir aussi